Brasil Pandeiro foi um programa produzido e apresentado pela Rede Globo no ano de 1978, sendo levado ao ar uma vez por mês na faixa de programação Sexta Super. Mesclava números musicais e humor, tendo como estrela a atriz Betty Faria, e seu título era uma referência-homenagem à canção do Assis Valente.
No programa, a atriz encarnava a heroína brasileira Maria Maravilha, num quadro com texto de Ruy Castro.

Programas da TV Globo
Programas musicais do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1978
Programas de televisão em língua portuguesa